Монперу — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Монперу — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Монперу — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом
 Монперу — коммуна во Франции, в департаменте Эро